Wichelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Wichelmann (1612–1647), deutscher aristotelischer Philosoph
 Heinrich Wichelmann (1893–1974), deutscher Journalist, Politiker der SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft